Duderstadt steht für:
 Duderstadt, Stadt im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Duderstadt (Musikprojekt), ein deutsches Trance-Projekt
 Duderstadt, Stadtteil des Erholungsortes Löningen

Duderstadt ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Duderstadt (1922–1991), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 James Duderstadt (* 1942), US-amerikanischer Physiker und Reaktortechniker
 Max Duderstadt (1861–1918), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch: